Voir :
 Surcote (marées)
 Surcote (retraite en France)